Балки () — поселок, Петровский сельский совет, Красноградский район, Харьковская область.

Географическое положение 
Поселок Балки находится на расстоянии в 4 км от реки Берестовая, к посёлку примыкает село Петровка, на расстоянии в 1 км расположено село Поповка.

История 
 1936 — дата основания.

В ходе Великой Отечественной войны в 1941 - 1943 гг. селение находилось под немецкой оккупацией.

По переписи 2001 года население составляло .

Находившаяся в селении хлебная база № 80 в 2002 году была передана в ведение ГАК "Хлеб Украины" и в 2004 году - сдана в аренду, после чего прекратила функционирование.

Экономика 
 Свеклоприёмный пункт.
 Элеватор.
 Газопровод «Союз».

Транспорт 
Через посёлок проходит Южная железная дорога, станции Почтовая и Балки
.
На расстоянии в 4 км проходит автомобильная дорога .

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины